Haungs ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Haungs (1939–1994), deutscher Politikwissenschaftler
 Rainer Haungs (1942–1996), deutscher Volkswirt, Unternehmer und Politiker (CDU), MdB